Трой Бра́уэр (; род. 17 августа 1985, Ванкувер, Британская Колумбия, Канада) — канадский хоккеист, правый нападающий. Обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго Блэкхокс» в 2010 году.

Карьера игрока

Ранние годы 
Трой Брауэр получил образование в средней школе Норт Дельта в Британской Колумбии, Канада.

Свою хоккейную карьеру он начинал в команде «Мус Джо Уорриорз» из Западной хоккейной лиги (WHL). Во время сезона 2005/06 Трой был капитаном команды и заработал 102 очка в 72 играх, за что был удостоен приза «Боб Кларк Трофи». Этот сезон стал для него заключительным в «Мус Джо Уорриорз».

Клубная карьера 
Брауэр был выбран клубом «Чикаго Блэкхокс» на драфте НХЛ 2004 года в седьмом раунде под общим 214-м номером. В сезоне 2006/07 он выступал за фарм-клуб в АХЛ «Норфолк Эдмиралс», набрав по итогам чемпионата 79 очков и попав в сборную молодых звёзд АХЛ. Также в этом сезоне состоялся его дебют в НХЛ, где он провёл 10 игр в составе «Чикаго Блэкхокс».

Сезон 2007/08 Брауэр снова провёл в АХЛ в фарм-клубе — «Рокфорде Айсхогс». 23 марта 2008 года он был вызван в «Чикаго» на две игры, в одной из которых забросил свою первую шайбу в НХЛ в ворота «Сент-Луис Блюз».

9 июня 2010 года Брауэр с «Блэкхокс» выиграл Кубок Стэнли.

В сезоне 2010/11 Брауэр провёл 79 матчей, забросив 17 шайб и отдав 19 передач. Летом 2011 года «Чикаго» обменял форварда в «Вашингтон Кэпиталз». Взамен «Ястребы» получили право выбора в первом раунде драфта НХЛ 2011 года (26-й пик). Трой Брауэр подписал двухлетний контракт со столичным клубом на сумму $ 4,7 млн.

8 декабря 2011 года Брауэр в матче с «Оттавой» (5:3) сделал так называемый «хет-трик Горди Хоу»: забил гол, отдал голевую передачу и подрался. В начале первого периода Трой подрался с Джесси Уинчестером, в начале второго – ассистировал Джеффу Хэлперну, в концовке третьей двадцатиминутки – забросил победную шайбу.

14 января 2012 года нападающий в матче с «Тампой-Бэй Лайтнинг» (4:3) оформил первый хет-трик в карьере.

В сентябре 2012 года клуб продлил контракт с Брауэром на 3 года, за которые форвард заработал $ 11 млн.

В феврале 2015 года игра против «Лос-Анджелес Кингз» стала для Брауэра 500-ой в регулярных сезонах и 262-ой за «Кэпиталз».

2 июля 2015 года хоккеист был обменян в «Сент-Луис Блюз» как часть сделки по переходу в «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джея Оши.

После окончания контракта заключил 4-летний контракт с «Калгари Флэймз» на сумму $ 18 млн.

Спустя 2 года после заключения контракта, летом 2018 года контракт игрока был выкуплен. После этого Брауэр заключил 1-летний контракт на $ 850 тыс. с  «Флоридой Пантерз».

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Достижения

Командные 
НХЛ

Личные 
Юниорская карьера

АХЛ

Примечания

Ссылки 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные правые нападающие
Игроки «Мус-Джо Уорриорз»
Игроки «Норфолк Эдмиралс»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Рокфорд АйсХогс»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Стэнли
Задрафтованные ХК «Чикаго Блэкхокс»